La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Emilia-Romagna nella stagione 1955-1956.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale 

Verdetti
 Baracca Lugo promosso in IV Serie 1956-1957.
 Sammaurese, Bagnacavallo e Predappio ripescate per motivi ignoti.
 Sampierana retrocessa in Prima Divisione Regionale.

Girone B

Classifica finale 

Verdetti
 Fabbrico rinunciatario al suo diritto alla promozione.
 Casalecchio ripescato in IV Serie 1956-1957 per sostituzione del Fabbrico.
 Concordia, Novellara e Scandianese ripescate per motivi ignoti. 
 Rapid Parma retrocesso in Prima Divisione Regionale.

Finali per il titolo 
?

Note

Bibliografia 
 Annuario 1955-1956 della F.I.G.C. - Roma (1956)
 Sassuolo Nel Pallone di Carlo Alberto Giovanardi - Ediz. Artestampa.

Emilia-Romagna